Montejano ist der Familienname folgender Personen:

 David Montejano (* 1948), US-amerikanischer Soziologe und Historiker 
 Luis Gómez-Montejano (* 1922), Präsident von Real Madrid
 María Montejano (* 1986), spanische Skeletonpilotin
 Rodolfo Montejano (* 1939), US-amerikanischer Jurist